konto (rachunkowość) – pojęcie z zakresu rachunkowości
 konto bankowe – rachunek bankowy
 konto użytkownika – konto w systemach komputerowych

Zobacz też